En informatique, port informatique ou port peut désigner :
 port matériel, une prise permettant de brancher des périphériques sur un ordinateur ;
 port logiciel, un système permettant aux ordinateurs de recevoir ou d'émettre des informations ;
 port, un anglicisme qui désigne un portage informatique.